Gericht Radstadt steht für:

 Gerichtsbezirk Radstadt, Verwaltungseinheit des Erzstiftes und später Landes Salzburg
 Bezirksgericht Radstadt, Gericht mit Sitz in Radstadt